Leonardo (2008) – włoski serial animowany.

Światowa premiera serialu miała miejsce w maju 2008 roku na antenie Rai 2. Premiera serialu w Polsce odbyła się 1 czerwca 2013 roku na kanale TV Puls 2 w bloku Junior TV.

Opis fabuły 
Serial opowiada o dziecinnych i zabawnych przygodach Leonarda Da Vinci. Widzowie towarzyszą szalonemu Leonardowi w jego dziwnych, a często również wyjątkowych eksperymentach. W jego przygodach i eksperymentach towarzyszą mu trzej przyjaciele – Lorenzo, Gioconda i Tiglio.

Wersja polska 
Udźwiękowienie: na zlecenie SDT Film – STUDIO SONIDO
Reżyseria i kierownictwo produkcji: Tomasz Niezgoda
Tłumaczenie i dialogi: Ewa Prugar
Teksty piosenek: Wiesława Sujkowska
Wystąpili:
 Joanna Jabłczyńska
 Joanna Pach
 Jarosław Boberek
 Wojciech Machnicki
 Jan Radwan
 Wojciech Socha
 Zbigniew Suszyński
 Adam Szyszkowski
 Piotr Warszawski
 Daniel Wojsa
i inni

Spis odcinków 

Włoskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2008
Leonardo da Vinci w kulturze